J&T Banka Prague Open 2019 — ежегодный женский профессиональный международный теннисный турнир, проходящий весной в Праге (Чехия) на открытых грунтовых кортах ТК «Спарта». С 2015 года относится к международной серии WTA с призовым фондом 250 тысяч долларов и турнирной сеткой, рассчитанной на 32 участницы в одиночном разряде и 16 пар. Текущий турнир состоится с 29 апреля по 4 мая 2019 года.

Общая информация 
Чемпионы 2019

Рейтинговые очки

Призовой фонд 

*per team

Посев игроков 

 Рейтинг учтён на 22 Апреля 2019.

Особая категория теннисисток 
1. Теннисистки, получившие приглашение на турнир (WC):
  Яна Чепелова
  Светлана Кузнецова
  Каролина Мухова
2. Теннисистки, победители в квалификации:
  Ига Свёнтек
  Барбара Хаас
  Антония Лоттнер
  Джил Тайхманн
3. Теннисистки, счастливые участники квалификации (LL):

Ход соревнования

Одиночный разряд

Финал

Секция 1

Секция 2

Квалификация

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Парный разряд

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 

Чехия
Теннис
Май 2019 года
Международные спортивные соревнования в Праге
Теннисные турниры в Чехии